Bouin – comune francese del dipartimento delle Deux-Sèvres nella regione di Poitou-Charentes
 Bouin – comune francese del dipartimento della Vandea nella regione dei Paesi della Loira

 Jean Bouin – sportivo francese